Ocean Park (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Ocean Park (MTR), een metrostation in Hongkong